Copa Challenge o Challenge Cup es el nombre de varias competiciones deportivas:
 Copa Challenge (1897-1911) (1897-1911), competición de fútbol jugada por equipos del Imperio Austrohúngaro;
Trofeo Challenge (fútbol) (1913-), competición canadiense de fútbol amateur;
 Copa Challenge (1967-1971) (1967-1971), competición de fútbol jugada por selecciones de África Oriental, sucesora de la Copa Gossage;
 Challenge Cup (rugby), (1896-), competición copera de rugby league que se disputa en Inglaterra;
 Copa Europea de la EHF, (2000-) competición europea de balonmano por clubes;
 Copa Desafío Europeo de Rugby (1996-), competición europea de rugby por clubes;
 NWSL Challenge Cup (2020-), competición de fútbol femenino entre clubes de Estados Unidos.
 Challenge Cup (voleibol masculino), (1980-), competición europea de voleibol por clubes;